Gisela es un nombre femenino.

Personas 
 Gisela Grau niña unica española Barcelona 
 Gisela, cantante española famosa a partir del programa de TVE "Operación Triunfo".
 Gisela Bolaños, modelo venezolana.
 Gisela Casillas, actriz de doblaje mexicana.
 Gisela de Austria (1856-1932), hija de Francisco José I, emperador de Austria y rey de Hungría.
 Gisela de Baviera (985-1033 o 1065), reina de Hungría, esposa de Esteban I (San Esteban).
 Gisela Dulko, tenista argentina.
 Gisela Lavado, cantante y folklorista peruana.
 Gisela May, actriz de teatro alemana.
 Gisela Ponce de León, actriz peruana.
 Gisela Pulido, deportista española.
 Gisela Riera, extenista española.
 Gisela Santa Cruz, cantante y folklorista boliviana.
 Gisela Valcárcel, presentadora peruana.
 Gicela Mendez Ribeiro, cantante y actriz Argentina.

Televisión 
 Gisela (programa de televisión)
 Gisela, el gran show
 Gisela busca... El amor

Otros 
 Gisela (revista)

Nombres germanos
Nombres femeninos